Пичаевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Пичаевское сельское поселение — входит в Жердевский район Тамбовской области
 Пичаевское сельское поселение — входит в Пичаевский район Тамбовской области